Тајкун је српска телевизијска серија која је премијерно почела са емитовањем 15. марта 2020. године на каналу Суперстар ТВ и 16 марта 2020. на РТС 1. Прва сезона серије је емитована од 15. марта до маја 2020. године.

Серија Тајкун за сада броји 1 сезону и 10 епизода.

Преглед

Епизоде

1. сезона (2020)

2. сезона (2023)

Спољашње везе 
 

Тајкун